Kapfenberg Bulls  ist der Name folgender österreichischen Sportabteilungen:

 Kapfenberg Bulls (Basketball), Basketballabteilung der Kapfenberg Bulls
 Name der Kapfenberger Eishockeyabteilung von 2009 bis 2014; siehe Eishockey in Kapfenberg